Хла́дник () — словенская фамилия. Известные носители:

 Хладник, Боштиан — словенский кинорежиссёр.
 Хладник, Примож — музыкант группы «Laibach».
 Хладник, Франц — основатель Ботанического сада Любляны.